

Famiglie 
 Vismara – famiglia patrizia di Milano.

Persone 
Alfredo Vismara (1948) – judoka italiano
Antonio Vismara (1831-1903) – giurista, scrittore e bibliografo italiano
Antonio Vismara (1921) – ex calciatore italiano
Claudia Vismara (1987) – attrice italiana
Clemente Vismara (1897-1988) – presbitero e missionario italiano
Enrico Vismara (1873-1940) – imprenditore e politico italiano
Federico Vismara (1997) – schermidore italiano
Federico Vismara (1983) – calciatore argentino
Gaspare Vismara (fl. 1610-1651) – scultore italiano
Giacomo Vismara (1952) – pilota di rally italiano
Giorgio Vismara (1965) – ex judoka italiano
Giuseppe Vismara (1888-1974) – imprenditore e filantropo italiano
Lorenzo Vismara (1975) – ex pallanuotista e nuotatore italiano
Wanda Vismara (...) – attrice italiana

Altro 
Casa di Gian Rodolfo Vismara – dimora gentilizia di Legnano
Vismara Cantù o Pallacanestro Cantù – società cestistica italiana